Вікінгур (Гета) — фарерський футбольний клуб
 Вікінгур (Рейк'явік) — ісландський футбольний клуб
 Вікінгур (Оулафсвік) — ісландський футбольний клуб